Franz Slawik ist der Name folgender Personen:

* Franz Slawik (Politiker, um 1797) (František Slavík; um 1797–1875), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Franz Slawik (Politiker, 1936) (1936–1993), österreichischer Lehrer und Politiker (SPÖ), Niederösterreichischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 František Slavík